Врховина може да се односи на:

 Врховина (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Врховина (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Врховина (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Врховина (Гарчин), насеље у општини Гарчин, Посавина, Република Хрватска

Види још 
 Врховине